Regeringsformatie België 1932 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België mei 1932, de formatie die plaatsvond na het ontslag van de regering-Renkin I. Het duurde zeven dagen om de regering-Renkin II op de been te brengen.
Regeringsformatie België oktober 1932, nodig na de val van de regering-Renkin II. Na acht dagen werd de regering-De Broqueville III gevormd, die onmiddellijk nieuwe verkiezingen uitschreef.
Regeringsformatie België december 1932, vond plaats na de verkiezingen van 27 november 1932. De formatie duurde negen dagen en leidde tot de vorming van de regering-De Broqueville IV.